Eduard von Kielmansegg – politico tedesco naturalizzato austriaco
 Erich von Kielmansegg – politico tedesco naturalizzato austriaco
 Sophia von Kielmansegg, contessa di Darlington – nobildonna tedesca